Code de l'environnement (Allemagne)
 Code de l'environnement (Côte d'Ivoire)
 Code de l'environnement (France)
 Code de l'environnement (Luxembourg)
 Code de l'environnement (Sénégal)
 Code de l'environnement (Wallonie)